Verzerrung steht für:

 Verzerrung, Deformation, eine mechanische Verformung
 Verzerrung (Akustik), nichtlineare Verzerrung oder Verfälschung eines akustischen Signals
 Verzerrung (Elektrotechnik), nicht erwünschte Veränderung der Form im zeitlichen Verlauf einer Wechselgröße
 Verzerrung einer Schätzfunktion, auch Bias, Abweichung einer Schätzfunktion vom wahren Parameter einer Zufallsverteilung
 Verzerrung (Kartografie), Veränderung von Strecken, Winkeln oder Flächenausmaßen durch Projektion der Erdkugel auf die Landkarte
 Verzerrung, geometrischer Abbildungsfehler optischer Systeme, siehe Verzeichnung
 Verzerrung, systematische Abweichung im Antwortverhalten bei Befragungen, siehe Antworttendenz
 Verformung eines Festkörpers, dargestellt im Verzerrungstensor

Siehe auch:
 Kissenverzerrung (bei Computermonitoren)
 verzerrtes Produkt (Mathematik, Physik)
 verzerrtes Wachstum (importorientiert)
 Verzerrer (Gerät oder Software zur Deformation eines Audiosignals)
 Zerrung (medizinisch: Distension)